Татья́на Ива́новна Агафо́нова (род. ) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.

Биография 
Родилась 8 октября 1963 года.

После школы поступила в медицинское училище, но через два месяца оставила учёбу, так как была принята в школу-студию МХАТ, которую окончила в 1985 году (мастерская В. П. Маркова). В 1980-х активно снималась в кино. Актриса театра-студии под руководством О. Табакова (1990—1993). В 1990-х годах работала на телевидении на телеканале ТВ-6 в программе «Аптека ТВ-6», затем рубрику в программе «На здоровье» на РТР. В 1993 году поступила на юридический факультет Академии экономики и права. Занималась бизнесом, но безуспешно.

В 1998 году неожиданно бросила все дела и переехала на малую родину — в деревню Залазино Лихославльского района Тверской области, где ей предложили должность председателя колхоза «Вперёд». Изредка снималась в кино.

Окончила Тверскую сельскохозяйственную академию по специальности «менеджмент».

В 2007 году организовала продюсерский центр «Три столицы». Вернулась в актёрскую профессию. 

С января 2009 года является генеральным директором фестиваля «Литература и кино», проводящегося в Гатчине.

Фильмография 
  — Одиноким предоставляется общежитие — Лиза Лаптева
  — Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад — Марья, жена сапожника
  — Особый случай
  — Рыжий честный влюблённый — мама-Зайчиха
  — Талисман любви — эпизод
  — Завещание — Валентина Сергеевна
  — Не ходите, девки, замуж — Наталья Солдатова, доярка
  — Подружка моя — Нюра, подружка Тани
  — Танцплощадка — Бубнова
  — Аэропорт со служебного входа — стюардесса
  — Затянувшийся экзамен — гостья на свадьбе
  — Зина-Зинуля — Валя Никитина, подруга Зины
  — По главной улице с оркестром — Луиза
1986 — Земля моего детства — Шура, жена Павла
  — Трава зелёна — Анфиса
  — Забытая мелодия для флейты — хористка
1987 — Особый случай
  — Причалы — Катерина, несостоявшаяся невеста Гриши
  — Топинамбуры — врач, соседка Коли и Миши
  — Остров ржавого генерала — Звонилкина, пилот
  — Пилоты — девушка-сержант
 — Поджигатели — учительница французского языка
  — Скорый поезд — Лидка, официантка вагона-ресторана
  — Беспредел — музыкантша-флейтистка
  — Бывший папа, бывший сын — Зинка
  — Интердевочка — Верка-Москвичка
  — Процесс — Мария Трофимовна, заседатель
  — Женский день — Ася
  — Сделано в СССР — Таня, учительница
  — Брюнетка за 30 копеек  — "Графиня"
  — Джокер — комсомолка-водитель, участница автопробега
  — Пять похищенных монахов — Райка Паукова
1991— Ревизор — Марья Антоновна, дочь городничего
  — Умирать не страшно — соседка
  — Мужской зигзаг — медсестра
  — Помнишь запах сирени... —Тамара, заключённая
  — Удачи вам, господа! — цыганка Маша
  — Шоу для одинокого мужчины — Нюша
  — Аляска Кид — Мака
1993 — Скандал в нашем Клошгороде — Латонида Серафимовна
 — Я люблю — Ирина, подруга Марго
  — Петербургские тайны — Глаша
  — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина — Нинка
  — Развязка Петербургских тайн — Глаша, горничная Юлии Бероевой  — Ералаш (выпуск № 140, сюжет «Неприятное известие») — мама Кати  — Дальнобойщики (20-я серия «Вероника») — следователь, майор юстиции  — Ха!
  — Пан или пропал — Беата по прозвищу Кенгуриха  — Убить вечер — эпизод  — Полёт аиста над капустным полем — жена сотрудника ГИБДД  — Против течения — рыбачка  — Петя Великолепный
2006 — Будем на ты — бабушка Петьки  — Лёд в кофейной гуще (Украина) — Галина Ивановна  — Мины в фарватере — комендант общежития  — Грязная работа — Галина, дочь Алевтины Кузиной2009 — Большая нефть — Марта Авдеева — Гаражи — Маша, жена Дзякина  — Дом Солнца — мать Бабы Беды, начальник отделения милиции  — Маршрут милосердия  — Нонна  — Новогодние сваты  — Ильинична, бухгалтер  — Жизнь и приключения Мишки Япончика — мадам Гликберг  — Пока цветёт папоротник — Нинка, повариха2012 — Путейцы — Аксинья, жена Степана  — Вверх тормашками — зэчка  — Дождаться любви — Зина  — Одинокие сердца — Татьяна Дмитриевна  — Чужой среди своих — тётя Аня2015 — Рая знает — Валентина Адамовна, соседка  — Точки опоры (3-я серия) — Клавдия Васильевна, горничная в пансионате "Волна"2016— Челночницы — Нина Николаевна, мать Светы2018 — Челночницы.Продолжение — Нина Николаевна, мать Светы2019 — Лев Яшин. Вратарь моей мечты — Антонина, вахтёр''
2019 — Призраки Замоскворечья — Ирина Петровна

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на rusactors.ru
 Татьяна Агафонова: «Меня считают сумасшедшей» — АиФ

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актрисы России
Телеведущие ТВ-6
Телеведущие России